Засбах () — названия административных единиц в Германии (земля Баден-Вюртемберг):

 Засбах — коммуна в Германии, округ Фрайбург, район Эммендинген.
 Засбах — коммуна в Германии, округ Фрайбург, район Ортенау.